Anikita Ivanovič Repnin, generale russo (1668-1726)
 Nikolaj Vasil'evič Repnin, politico e generale russo (1734-1801)